Мироносицкая площадь:

 Мироносицкая площадь в Великом Устюге
 Мироносицкая площадь в Нижнем Новгороде
 Мироносицкая площадь в Пензе
 Мироносицкая площадь в Харькове